W.A. Tremayne est un scénariste canadien décédé le  à Montréal (Canada).

Biographie

Filmographie 
 1911 : The Thumb Print
 1912 : A Mistake in Spelling
 1913 : Tim Grogan's Foundling
 1913 : O'Hara's Godchild
 1913 : His Honor, the Mayor
 1913 : The Mouse and the Lion
 1913 : The Silver Cigarette Case
 1913 : When Glasses Are Not Glasses
 1913 : The Lonely Princess
 1913 : Cupid Versus Women's Rights
 1913 : Matrimonial Manoeuvres
 1913 : The Right Man
 1913 : The Sale of a Heart
 1913 : The Honorable Algernon
 1914 : Old Reliable
 1914 : A Wayward Daughter
 1914 : Bella's Elopement
 1914 : Politics and the Press
 1914 : The Peacemaker
 1914 : The Mill of Life
 1915 : Bertie's Stratagem
 1915 : Between Two Fires
 1915 : Benjamin Bunter: Book Agent

Récompenses et nominations

Récompenses

Nominations

Anecdotes

Liens externes 
 
  Journals/Biographie

Décès en décembre 1939
Scénariste canadien de cinéma
Décès à Montréal
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)